TCG může být:

 sběratelská karetní hra (anglicky trading card game) neboli TCG – druh karetní hry
 geocentrický souřadnicový čas (francouzsky Temps-coordonnée géocentrique) neboli TCG – jedna z možných časových stupnic porovnávaných souřadnicovým časem

Externí odkazy